Grosz czynszowy – obraz Masaccia
 Grosz czynszowy – obraz Tycjana